Thirteen (стилизирано TH1RT3EN) (на български език – Тринадесет) е тринадесети студиен музикален албум на траш метъл групата Megadeth, който е издаден на 1 ноември 2011 г. от Roadrunner Records. Достига 11-о място в класацията Билборд 200. До декември 2012 г. са продадени около 120 000 копия в САЩ.

Състав 
 Дейв Мъстейн – китара и вокали
 Крис Бродерик – китара
 Дейвид Елефсън – бас китара
 Шон Дровър – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2011 година
Албуми на Мегадет